Гран-при Хассана II 2007 — 21-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в марокканском городе Касабланка и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2007 году турнир прошёл с 23 по 29 апреля. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Даниэле Браччали
 в парном разряде —  Юлиан Ноул и  Юрген Мельцер

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Доминик Хрбаты (№ 24 в мире на тот момент). Впрочем в борьбе за титул словак участвовал лишь до четвертьфинала, где уступил одному из финалистов — испанцу Альберту Монтаньесу. Другим участником титульного матча стал француз Поль-Анри Матьё, попутно обыгравший вторую ракетку соревнований: аргентинца Хосе Акасусо. В финале более мастеровитый француз отдал своему испанскому сопернику лишь два гейма, выиграв для себя первый с октября 2002 года одиночный титул.

В парном соревновании успех сопутствовал случайно объединившемуся альянсу Давид Шкох / Джордан Керр, на пути к титулу обыгравшему два сеянных альянса. Для их соперников по решающему матчу — Лукаша Кубота и Оливера Мараха этот финал стал первым в продолжительном сотрудничестве, вскоре преведшего поляка и австрийца к двум участиям в Итоговом турнире ATP.

Никто из трио чемпионов-2006 не защищал свой титул на марокканском турнире в этом году.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Поль-Анри Матьё обыграл  Альберта Монтаньеса со счётом 6-1, 6-1.
 Матьё выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Монтаньес уступает свой 1-й финал в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Д. Хрбаты
| RD1-score01-1=7| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= А. Пейя
| RD1-score02-1=67
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Р. Шаки
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= С. Сауди
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=
| RD1-seed05=
| RD1-team05= А. Монтаньес
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3=7| RD1-seed06=
| RD1-team06= Д. Удомчоке
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=5
| RD1-seed07=
| RD1-team07= С. Ройтман
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Н. Массу
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Ж. Симон
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Р. Рамирес
| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3=
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Т. Асьон
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12=  Ю. эль-Айнауи
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=
| RD1-seed13=
| RD1-team13= В. Ханеску
| RD1-score13-1=64
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= С. Грожан
| RD1-score14-1=7| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=
| RD1-seed15=
| RD1-team15= Э. Гулбис
| RD1-score15-1=61
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= А. Клеман
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Д. Хрбаты
| RD2-score01-1=7| RD2-score01-2=7| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= С. Сауди
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=62
| RD2-score02-3=
| RD2-seed03=
| RD2-team03= А. Монтаньес
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=r
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= Н. Массу
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3=
| RD2-seed05=
| RD2-team05= Р. Рамирес
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=7| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Т. Асьон
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=64
| RD2-score06-3=
| RD2-seed07=
| RD2-team07= С. Грожан
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= А. Клеман
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3=1
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Д. Хрбаты
| RD3-score01-1=65
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= А. Монтаньес
| RD3-score02-1=7| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=
| RD3-seed03=
| RD3-team03= Р. Рамирес
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3=7
| RD3-seed04=
| RD3-team04= С. Грожан
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3=63
| RD4-seed01=
| RD4-team01= А. Монтаньес
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=7| RD4-score01-3=6| RD4-seed02=
| RD4-team02= Р. Рамирес
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=5
| RD4-score02-3=3
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Джордан Керр /  Давид Шкох''' обыграли  Лукаша Кубота /  Оливера Мараха со счётом 7-6(4), 1-6, [10-4].
 Керр выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Шкох выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Гран-при Хассана II
 ATP Тур 2007
 Мировой тур ATP 250
 Гран-при Лаллы Мерьем 2007

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Марокко
Теннис
Апрель 2007 года
2007